Achmadschah Zazai – cestista tedesco
 Mustafa Zazai – calciatore afghano